Antonio Cantafora – attore italiano
Arduino Cantafora – pittore, architetto e accademico italiano naturalizzato svizzero
Luigi Antonio Cantafora – vescovo cattolico italiano